

Patronyme 

 Carlo Fea (1735-1834), archéologue italien ;
 Leonardo Fea (1852-1903), explorateur et naturaliste italien.

Prénom 
Le prénom de Fea se rapporte au mot Russe pour Fée, dit Фея. Versions alternatives : Feia et Feya.

Sigle 
FEA peut désigner :
 Faculté d'économie appliquée d'Aix-en-Provence, une ancienne unité de formation et de recherche en économie, finance et gestion de l'université d'Aix-Marseille III Paul-Cézanne.

Homonymie de patronyme